3D
 3W, 4W, 11W – pokrewne sobie typy wagonów węglarek eksploatowanych przez PKP